Alain Berberian (1953-2017), réalisateur et scénariste français.
 Cathy Berberian (1925-1983), cantatrice américaine.
 Charles Berberian (1959), dessinateur et scénariste de bande-dessinée français.
 Eva Berberian (1986), mannequin, actrice, animatrice télé et auteur-compositeur-interprète française.
 Juan Martín Berberián (1977), joueur de rugby à XV et à sept argentin
 Viken Berberian (1966), écrivain américain.
Patronyme arménien